Pradiota ou Pradyota foi um rei de Mágada e o primeiro imperador da dinastia Pradiota, que se estendeu num período de tempo entre o ano de 799 a.C. e o ano 684 a.C. Foi antecedido no trono por Ripunjaya, o último imperador da dinastia de Briadrata, e sucedido por Palaca.

 

Dinastia de Pradiota